Єгипет на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сто тридцять три спортсмени у двадцяти чотирьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Єгипет на сайті МОК   

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020